La Coppa di Romania 2014-2015 si è svolta dal 26 settembre 2014 al 9 aprile 2015: al torneo hanno partecipato dodici squadre di club rumene e la vittoria finale è andata per la seconda volta al Clubul Sportiv Volei Municipal Remat Zalău.

Regolamento
Le squadre hanno disputato ottavi di finale (a cui hanno partecipato le classificate dal quinto al decimo posto al termine della regular season di Divizia A1 2013-14, più le due neopromosse dalla Divizia A2 2013-14), quarti di finale (a cui si sono aggiunte le prime quattro classificate al termine della regular season di Divizia A1 2013-14), entrambe giocate con gare di andata e ritorno (viene disputato un golden set in caso di stesso quoziente set), semifinali e finale.

Squadre partecipanti

Torneo

Tabellone

Risultati

Ottavi di finale

Andata

Ritorno

Quarti di finale

Andata

Ritorno

Semifinali

Finale

Note

Collegamenti esterni
 

Pallavolo nel 2014
Pallavolo nel 2015
Coppa di Romania (pallavolo maschile)